Il singolare del Mercedes Cup 2005 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Il torneo maschile è cominciato il 18 luglio e la finale si è disputata domenica 24 luglio 2005. Il campione uscente era Guillermo Cañas, che non ha partecipato a questa edizione. In finale Rafael Nadal ha battuto Gastón Gaudio per 6-3, 6-3, 6-4.

Teste di serie 
Tutte le teste di serie passano direttamente al secondo turno. 

  Rafael Nadal (campione)
  Nikolaj Davydenko (semifinale, ritirato)
  Gastón Gaudio (finale)
  Tommy Robredo (terzo turno)
  David Ferrer (secondo turno)
  Jiří Novák (terzo turno)
  Michail Južnyj (secondo turno)
  Filippo Volandri (secondo turno)

  Olivier Rochus (secondo turno)
  Jürgen Melzer (secondo turno)
  Tomáš Berdych (quarti di finale)
  Andrei Pavel (secondo turno)
  José Acasuso (secondo turno)
  Igor' Andreev (secondo turno)
  Alberto Martín (secondo turno)
  Paul-Henri Mathieu (terzo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Mercedes Cup 2005
ATP Tour 2005